Altero Matteoli – politico italiano
 Gianfranco Matteoli – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Giulio Matteoli – vescovo cattolico italiano
 Ian Matteoli – snowboarder italiano